Dokter Corrie - televisierubriek
 Corrie Hermannprijs - prijs uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA)
 Corrie (schip, 1931) - wachtschip
 Corrie Golf Course - golfbaan in Corry (Schotland)
 Corrie ten Boom Museum - museum ter nagedachtenis aan Corrie ten Boom

Personen (achternaam)
 Edward Corrie - Brits tennisspeler
 Rachel Corrie - Amerikaanse vredesactiviste

Nederlandse personen (voornaam)
 Corrie van der Baan - schilder en aquarelliste
 Corrie Bakker - atlete
 Corrie van Binsbergen - gitarist en componist
 Corrie Boellaard - schilder en tekenares
 Corrie de Boer - kunstenares
 Corrie ten Boom - evangeliste en verzetsstrijder
 Corrie Botman-Laan - politica
 Corrie van Brenk - politica
 Corrie de Bruin - atlete
 Corrie Demmink - beeldhouwster en keramiste
 Corrie van Dijk - meteoroloog
 Corrie Euser - korfbalster
 Corrie Gabriëlse - schilder en tekenares
 Corrie van Gorp - actrice en zangeres
 Corrie Hafkamp - kinderboekenschrijfster
 Corrie Hartong - danseres en choreograaf
 Corrie Hermann - politica
 Corrie Konings - atlete
 Corrie Laddé - zwemster
 Corrie Langelaar - politica
 Corrie Moret-de Jong - politica
 Corrie Nobel-van Vuren - politica
 Corrie Pabst - kunstenares
 Corrie Schimmel - zwemster
 Corrie Tijsseling - pedagoge
 Corrie Winkel - zwemster

Zie ook
 Corry (doorverwijspagina)